Nick Fletcher est un nom pouvant désigner:

 (19?-), éditeur de film d'animation gallois
Nick Fletcher (1972-), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Fletcher, Nick